B 215 bezeichnet:
 die Bundesstraße 215 in Deutschland
 die St. Leonharder Straße in Österreich

Abkürzung